

Борковізна — село в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Борковізна — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства